Blankenburg (Rozenburg), voormalig dorp op het eiland Rozenburg ten westen van Rotterdam
 Blankenburg (Harz), plaats in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
 Blankenburg (Thüringen), plaats in de Duitse deelstaat Thüringen

 Berlin-Blankenburg, stadsdeel van Berlijn, onderdeel van district Pankow
 Bad Blankenburg, plaats in de Duitse deelstaat Thüringen

 Rozenburg en Blankenburg (polders)
 Salm-Blankenburg, of Blâmont in het Franse Lotharingen
 Vorstendom Blankenburg, in Saksen-Anhalt

 Blankenburg (schip, 1965), een veerpont tussen Maassluis en Rozenburg
 Blankenburg (Utrecht), stadskasteel in Utrecht
 Blankenburg (landgoed), een landgoed in Wassenaar.

Personen
 Hermann Ludwig Blankenburg, Duits componist en dirigent
 Horst Blankenburg, Duits voetballer
 Quirinus van Blankenburg, Nederlands muziektheoreticus, organist, beiaardier en componist